Жюль Кларети (Клареси, Кларти; ), настоящее имя Арсен Арно Кларети (; 3 декабря 1840, Лимож — 23 декабря 1913, Париж) — известный французский , ,  и беллетрист, член Французской академии.

Биография 
Жюль Кларети родился 3 декабря 1840 года в городе Лиможе.

Сначала был сотрудником мелких изданий, газет «Rappel», «Le Figaro» и др. В последние годы империи навлёк на себя несколько громких политических процессов, обнаружением злоупотреблений наполеоновской полиции. После падения Наполеона Кларети было поручено издание бумаг императорской семьи и устройство городских читален.

«Temps» Кларети длительное время помещала остроумные хроники, в которых вопросы дня перемешиваются с интересными воспоминаниями о прошлом. С 1885 г. Кларети занимал пост директора Комеди Франсэз. По характеру своего таланта Кларети прежде всего журналист, умеющий ярко осветить всякий вопрос дня, не стараясь заглянуть в глубину его. Он написал множество романов, повестей, драматических пьес, исторических трудов, мемуаров, критических этюдов и т. д.

Романы его, не имеющие серьёзного художественного значения, пользовались большим успехом у средней публики. Наиболее известные из них: «Les victimes de Paris», «Un Assassin», «Le Renégat», «Le Train № 17», «Les amours d’un interne», «Le Prince Zilah». По своему бульварному характеру и стремлению к сенсационным положениям, романы Кларети принадлежат к одной категории с романами Онэ и других популярных беллетристов, чуждых искания психологической правды.

Из исторических трудов Кларети более известны его этюды о Второй империи («L’Empire, les Bonaparte, et la Cour», «Le champ de bataille de Sédan») и о времени революции («Camille Desmoulins, Lucile Desmoulins et les Dantonistes», «Un enlèvement au XVIII s.» etc.), из литературно-критических — «Ruines et Fantômes», «Petrus Borel le Lycanthrope», «Molière, sa vie et ses oeuvres».

Библиография русских переводов 
 Бедняк. Роман Жюля Кларети. — Санкт-Петербург: типография А. Моригеровского, 1873. — 106 с.; 24 см;
 Щёголи во времена революции (Muscadins). Роман Жюля Кларети / Перевод с французского. — Санкт-Петербург: типография В. А. Тушнова, 1874. — 510 с.; 22 см;
 Поезд № 17-й (Le Train № 17). Роман / Перевод с французского. — Журнал иностранных переводных романов — Москва, Ежемесячное издание. 1878;
 Разбитая жизнь. Роман / Жюль Кларети. — Санкт-Петербург: типография В. С. Балашева, 1880. — 594 с. ; 21 см
 Министр (Monsieur le Ministre). Роман / Жюль Клареси. — Санкт-Петербург: Русская скоропечатня (К. И. Куна), 1881. — 397 с.; 22 см;
 Дочь укротителя. Рассказ Жюля Клареси. С французского. — Москва: типография Н. Л. Пушкарева, 1881. — 2 т.; 318 с.; 16 см. — (Европейская библиотека. Журнал иностранных романов и повестей; 1881)
 Заговор полицейского сыщика (Les muscadins). Роман из жизни революционеров и политических преступников. Перевод с французского / Сочинение Жюля Кларети. — Москва: типография Ф. Иогансон, 1881. — 510 с.; 21 см;
 Миллионы (Le Million). Роман Жюля Клареси / Редактор-издатель О. К. Нотович. — Санкт-Петербург: типография газеты «Новости», 1882. — 214 с. ; 23 см. (Приложение к газете «Новости». 1882);
 Его превосходительство господин министр . Комедия в 5 действиях, соч. Жюля Клареси / Перевод с французского А. П. Толченов. — Санкт-Петербург: спец. театр. книжного склада А. А. Соколова, ценз. 1883. — 176 с.; 24 см. (Написано от руки. Литография);
 Жан Морнас (Jean Mornas). Роман Жюля Клареси. Перевод с французского — Санкт-Петербург: редакция «Иллюстрированного мира», 1885. — 120 с.; 19 см;
 Свободное море (Le mer libre). Роман Жюля Кларети. — Санкт-Петербург: типография П. П. Сойкина, 1890. — 52 с.; 17 см;
 Князь Зила (Prince Zilah). Роман Жюля Кларети. — Санкт-Петербург: тип. В. В. Комарова, 1890. — 184 с.; 22 см;
 Миллион (Le Million). Роман Жюля Кларети. — Санкт-Петербург: князь В. Мещерский, 1891. — 226 с. ; 20 см. (Литературные приложение к газете «Гражданин». Июль. 1891);
 Янки (L’Américaíne). Комедия в 3 действиях. Из романа «L’Américaíne» сочинения Ю. Клареси / Сочинение Марии Шимкевич. — Санкт-Петербург: типо-литография Бусселя, 1893. — 105 с.; 25 см;
 В часы досуга. 10 избранных рассказов известных французских писателей: Гюи де Мопассана, Катулла Мендеса, Жюля Кларети, Октава Мирбо и другие / Пер. Г. М. Ярошевского. — Одесса: Банкетов, 1893. — 80 с.; 23 см;
 Знамя. Рассказ Жюля Клареси. С французского / Пер. Н. М. Дементьевой. — Москва: Общество распространения полезных книг, 1895. — 40 с.; 17 см;
 Снег, или Роковое желание. С французского / [Par Claretie]; Пер. А. В. Архангельской. — Москва: Общество распространения полезных книг, 1895. — 32 с.; 17 см;
 Наваррянка (La Navarraise). Лирический эпизод в 2-х действиях. Либретто. / Музыка Массенэ; (Полный перевод для пения В. К. Травского и П. А. Бородина). — Санкт-Петербург: В. К. Травский, 1895. — 16 с. ; 21 см;
То же: — Санкт-Петербург; Москва: В. Бессель и К°, ценз. 1898. — 20 с.; 21 см;

 Анита из Наварры (La Navarraise). Лирический эпизод в 2-х действиях / Музыка Ж. Массене. — Санкт-Петербург: типография Глав. упр. уделов, 1895. — 23 с.; 16 см;
 Наваррянка (La Navarraise). Лирический эпизод в 2-х действиях. Поэма Ж. Клареси и Г. Кэна / Музыка Ж. Массенэ; Пер. П. Обнорского. — Санкт-Петербург: П. А. Картавов, 1896. — 44 с.; 15 см;
 Улика. Роман Жюля Клареси / Перевод с французского Е. И. Саблиной. — Санкт-Петербург: типография Спб. акц. о-ва «Издатель», 1898. — 96 с.; 23 см. — (Новые романы и повести русских и иностранных писателей ; 1898, № 1);
 Князь Зила(Prince Zilah). Роман / Жюль Кларети; Перевод с французского А. В. — Москва: Университетская типография, 1899. — 499 с.; 19 см;
 Рассказы известных французских писателей (П. Бурже, Л. Галеви, Ж. Кларети, А. Франса, П. Лоти, Ф. Коппе и др.) / Перевод с французского Кити Лич (Е. И. Перемежко-Галич). — Санкт-Петербург: книжный магазин «Новости», 1903. — 357 с.; 20 см;
 «О войне». Сборник — Санкт-Петербург: типография Максимова, 1904. — 8 с.; ил.; 23 см. — (Обо всем; Выпуск 2). Содержание: Ретвизан / Ал. Дрождинин. Письмо к Л. Н. Толстому / Жюль Кларети;
 Бришанто. Драматический актёр (Brichanteau comédien). Роман / Жюль Кларети; Пер. Н. С. Васильевой [псевд.]. — Санкт-Петербург: типография «Свет», 1907. — 179 с.; 22 см;
 В отпуску (Осенние розы). Пьеса в 1 акте Жюля Кларети, перевод Г. Т. Полилова. — Москва: товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1908. — 32 с.; 18 см;
 Новые французские писатели. Сборник рассказов Абу, Арена, Кларети, Коппе, Додэ, Мопассана, Сарду, Терье, Золя. — Киев: Ф. А. Иогансон, 1909. — 186 с.; 15 см;
 Помогите! Рассказ Жюля Кларети. — Санкт-Петербург; Москва: т-во М. О. Вольф, 1909. — 24 с.; ил.; 19 см;
 Море свободы; Паяц / Перевод с французского А. Башиловой; Жюль Кларети. — Санкт-Петербург: типография «Труд», [190-?]. — 63 с.; 15 см. — (Художественная библиотека; № 4);
 Бум-бум. Сказка Ж. Кларси. — Одесса: М. О. Медвинский, 1913. — 24 с.; 9 см. — (Детская библиотека с конфектами; № 8);
 Бум-бум. Сказка Жюля Клареси / Перевод с французского Марии Ватсон. — Санкт-Петербург: В. Яковенко, 1914. — 10 с.; 19 см. — (Народы в рассказах своих писателей: Французы)

Примечания

Ссылки 
 

Члены Французской академии
Французские писатели XIX века
Писатели Франции XIX века